Wandoo to stosowana w Australii, regionalna nazwa lasów świetlistych, których głównym składnikiem jest tu niewysoki (do 20 m.) eukaliptus wandoo – Eucalyptus redunca ssp. wandoo.

Geografia Australii